Le nom Commins vient du nom Cumming, un clan écossais probablement d'origine anglo-normande qui joue un grand rôle dans l'Écosse du  et  siècle.

Commins est un patronyme notamment porté par :

 Murray Commins (Le Cap, Afrique du Sud 1997- ), joueur de cricket,
 Stuart Commins (Afrique du Sud 1988- ), joueur sud-africain de rugby à XV pour London Wasps dans le Championnat d'Angleterre de rugby à XV,
 Lanna Commins (Bangkok, Thaïlande 1983- ), chanteuse thaïlandaise.
 Menapi Commins (Les îles Salomon, 1977- ) est un attaquant au Marist FC aux Îles Salomon,
 Mewa Commins (Santa Cruz, province de Temotu, 1965- ) est un politicien des Îles Salomon,
 John Commins (hurler) (Gort, Comté de Galway, 1965- ) était un gardien de but de Hurling de l'équipe senior de Galway,
 John Commins (cricketer, né en 1965) (East London, province du Cap, 1965- ) était un joueur de l'équipe de cricket national sud-africain,
 John Commins (cricketer, né en 1941) (Le Cap, Afrique du Sud (1941)- Le Cap, Afrique du Sud, assassiné (2013) ) était un joueur de cricket sud-africain de première classe dans l'équipe Western Province,
 Eugene Commins (1932-2015), professeur de physique américain,
 Melvil Commins (1910-1984), Directeur de l'Usine de La Mare à L'Île de La Réunion
 Andrew Commins (1829-1916), avocat et politicien irlandais,
 Commins Coch petit village à Denbighshire au Pays de Galles,